Champaign pode se referir a:
 Champaign (Illinois)
 Condado de Champaign
 Champaign-Urbana

Desambiguação